Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2020./21. igrana u pet skupina - "Istok", "Jug", "Sjever", "Središte"  i "Zapad", a sudjelovalo je ukupno 79 klubova.

Istok

Jug

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 hns-cff.hr, prvi dio  
 int.soccerway.com, prvi dio  
 int.soccerway.com, za prvaka  
 int.soccerway.com, za ostanak  
 sofascore.com  
 tipsscore.com

Središte 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 hns-cff.hr 
 int.soccerway.com  
 sofascore.com  
 tipsscore.com

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 hns-cff.hr 
 int.soccerway.com  
 sofascore.com  
 tipsscore.com

Kvalifikacije za 2. HNL 
Igrano u lipnju 2021. godine, na jednu utakmicu. 

"Jarun" se plasirao u 2. HNL.  
 Izvori:  
 rsssf.com  
 int.soccerway.com, 1. krug  
 int.soccerway.com, završnica

Povezani članci 
 Treća hrvatska nogometna liga 
 1. HNL 2020./21.
 2. HNL 2020./21. 
 4. rang HNL-a 2020./21. 
 5. rang HNL-a 2020./21. 
 6. rang HNL-a 2020./21. 
 7. rang HNL-a 2020./21.
 Hrvatski nogometni kup 2020./21.

Vanjske poveznice

Izvori  
 
  rsssf.com, Croatia 2020/21 - Third Level 
  

 

2020-21 
 3